Элеонора Португальская — имя нескольких представительниц правящих династий Европы:

 Инфанта Элеонора Португальская, королева Дании (1211—1231), дочь Альфонсо II Португальского, в браке с Вальдемаром, сыном и соправителем короля Вальдемара II.
 Инфанта Элеонора Португальская, королева Арагона (1328—1348). Дочь короля Афонсу IV Португальского, в браке с Педро IV Церемонным (Арагонским).
 Императрица Элеонора Елена Португальская (1434—1467), дочь Дуарте I Португальского, супруга Фридриха III, императора Священной Римской империи.
 Элеонора Австрийская, королева Португалии (1498—1558), правнучка предыдущей, сестра императора Карла V, в браке с Мануэлем I Португальским и Франциском I Французским.

См. также 
 Леонора Теллеш де Менезеш — королева Португалии c 1371 по 1383 годы и регент королевства с 1383 по 1384 год; в ряде источников упоминается под именем Элеонора.

Примечания